Die Bezeichnung Welttrainer wird von einigen Sportverbänden vergeben:

 im Fußball: FIFA-Welttrainer des Jahres
 im Handball: IHF-Welttrainer des Jahres